La Missió, barri al Districte Centre de la ciutat de Palma 
 Missions bolivarianes programes socials que va posar en funcionament el govern d'Hugo Chaves
 Missió religiosa establiment, sobre una població o territori, de religiosos fonamentalment per a difondre la seva doctrina 
 Missió militar, objectiu concret que s'encarrega a un nombre indeterminat d'unitats.
 La missió, pel·lícula estrenada el 1986 guardonada amb la Palma d'or de Cannes, dirigida per Roland Joffé 
 Missió permanent missió diplomàtica multilateral i permanent.
 Missió (economia), objectiu productiu en la gestió d'una empresa